Скендеровци могу бити:

 Скендеровци (Брестовац), насељено мјесто у општини Брестовац, у Славонији, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска
 Скендеровци (Липик), насељено мјесто града Липика, у Славонији, Пожешко-славонска жупанија, Република Хрватска